PSX (igraća konzola), Sonyev DVR s ugrađenim  PlayStationom 2.
 PlayStation, Sonyeva prva igraća konzola, poznata i pod nazivom PSX
 PSX (časopis), hrvatski časopis o igrama za PlayStation i PlayStation 2
 Adobe Photoshop Express, mrežna inačica Adobe Photoshopa